Okręty US Navy o nazwie USS "Anchorage", pochodzącej od miasta Anchorage znajdującego się na Alasce:
 Pierwszy "Anchorage" (LSD-36) był okrętem desantowym typu Anchorage, służył w latach 1969 - 2003
 Przyjęcie do służby "Anchorage" (LPD-23) jest planowane na rok 2009.

Anchorage